Región Centro-Oeste puede hacer referencia a las siguiente áreas geográficas:

 Región Centro-Oeste, Brasil.
 Región Centro-Oeste, Burkina Faso.